Александр Николаевич Шкулов (01.05.1927 — 28.03.2011) — директор ПО «Вега», Герой Социалистического Труда.

В 1942—1944 работал на буровой. В 1944—1950 служил в РККА, участник войны с Японией.

С 1953 года после окончания Новосибирского техникума точной механики и оптики (НТТМиО) работал на Новосибирском приборостроительном заводе им. Ленина техником, инженером-конструктором и зам. начальника цеха. В 1957-1960 старший инженер Новосибирского совнархоза.

С 1960 по 1973 и с 1976 по 1986 год — на Бердском электромеханическом заводе (Бердский радиозавод, с 1985 ПО «Вега»): начальник производства, зам. главного инженера по новой технике, с 1965 г. директор. Заочно окончил институт народного хозяйства (1965).

В 1973—1976 начальник Управления снабжения Сибирского отделения Академии Наук СССР.

Избирался делегатом 24-го съезда КПСС.

С 1986 г. на пенсии.

Награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 12 медалями. В 1985 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Почётный гражданин Бердска (1999).

Источники 
 
 Умер легендарный директор Бердского радиозавода
 Биография

Делегаты XXIV съезда КПСС
Директора промышленных предприятий